Hannemann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hannemann (1900–nach 1959), deutscher Manager und Produzent
 Andreas Hannemann (* 1961), deutscher General
 Arthur Hannemann (* 1935), deutscher Leichtathlet
 Axel Hannemann (1945–1962), deutsches Opfer an der Berliner Mauer
 Christiane Hannemann (* 1960), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Christine Hannemann (* 1960), deutsche Architektin
 Dirk Hannemann (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Elise Hannemann (1849–1934), deutsche Ernährungsphysiologin und Kochlehrerin
 Erich Hannemann (1900–1970), deutscher Landrat
 Ferdinand Hannemann (1905–1987), deutscher Politiker (SPD)
 Frank Hannemann (* 1959), deutscher Fußballspieler

 Hubert Hannemann (1888–nach 1930), deutscher Maler und Radierer, Kostüm- und Bühnenbildner
 Inge Hannemann (* 1968), deutsche Bloggerin
 Johann Ludwig Hannemann (1640–1724), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Johannes Hannemann (1902–1945), deutscher Komponist und Cellist
 Käthe Hannemann (1881–nach 1902), deutsche Schauspielerin
 Karl Hannemann (1895–1953), deutscher Schauspieler
 Karl Hannemann (Skilangläufer), deutscher Skilangläufer 

 Matthias Müller-Hannemann (* 1969), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Mufi Hannemann (* 1954), US-amerikanischer Politiker
 Raik Hannemann (* 1968), deutscher Schwimmer
 René Hannemann (* 1968), deutscher Bobfahrer
 Sarah Hannemann (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Uli Hannemann (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Walter Hannemann (Maler) (1868–nach 1920), deutscher Maler
 Walter Hannemann (1912–2001), US-amerikanischer Filmeditor

Siehe auch:
 Haus Hannemann in Düsseldorf-Lohausen
 Hahnemann
 Hanemann
 Hanneman